András Adorján kan syfta på:

* András Adorján (född 1944), ungersk flöjtist
 András Adorján (född 1950), ungersk schackspelare